Brusque (Aveyron), een gemeente in het Franse departement Aveyron
 Brusque (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina